Нуево Паленке има више значења:

 Нуево Паленке (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Паленке (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику